Округ Марион () располагается в США, штате Южная Каролина. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 33 062 человек. Был основан в 1800 году.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 279 км², из которых 1 267 км² суша и 13 км² или 1,02 % это водоёмы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 35 466 жителей в составе 13 301 домашних хозяйств и 9 510 семей. Плотность населения составляет 28,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 15 143 жилых строений, при плотности застройки около 12,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 41,69 %, афроамериканцы — 56,35 %, коренные американцы (индейцы) — 0,25 %, азиаты — 0,28 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,90 %, представители двух или более рас — 0,52 %. Испаноязычные составляли 1,79 % населения независимо от расы.

В составе 32,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 43,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 23,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,64 человека, и средний размер семьи 3,16 человека.

Возрастной состав округа: 27,60 % моложе 18 лет, 9,70 % от 18 до 24, 26,80 % от 25 до 44, 23,80 % от 45 до 64 и 23,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 35 лет. На каждые 100 женщин приходится 85,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 80,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 26 526 USD, на семью — 32 932 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 26 133 USD против 18 392 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 13 878 USD. Около 18,90 % семей и 23,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 33,30 % молодёжи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 23,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Литература 
 Sellers, W. W. (William W.). A history of Marion county, South Carolina, from its earliest times to the present, 1901 (1902)
 1905 Reprint of Bishop Gregg’s History of the Old Cheraws with additional material as an appendix. (Google Book pdf)

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Марион, штат Южная Каролина
  Национальная ассоциация округов США

Округа Южной Каролины
Появились в 1800 году в США